SYT12 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 11-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 421 амінокислот, а молекулярна маса — 46 537.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Локалізований у мембрані, клітинних контактах, цитоплазматичних везикулах, синапсах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки